Rye is Engels voor rogge en raaigras. Verder kan het verwijzen naar:

Geografie 
 Rye (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Jura
 Rye (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Lejre
 Rye (rivier in Ierland), een rivier in de Ierse county Meath
 Rye (Victoria), een plaats in de Australische staat Victoria

Verenigd Koninkrijk
 Rye (East Sussex), een dorp in de Engelse county East Sussex
 Rye (Hampshire), een gehucht in de Engelse county Hampshire
 Rye (rivier in Engeland), een rivier de Engelse county North Yorkshire
 Rye Foreign, een dorp in de Engelse county East Sussex
 Rye Harbour, een dorp in de Engelse county East Sussex

Verenigde Staten
 Rye (Arizona), een gehucht in de Amerikaanse staat Arizona
 Rye (Arkansas), een gehucht in de Amerikaanse staat Arkansas
 Rye (Colorado), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Rye (New Hampshire), een plaats in de Amerikaanse staat New Hampshire
 Rye (New York), een stadje in de Amerikaanse staat New York
 Rye (town, New York), een town in de Amerikaanse staat New York
 Rye Beach, een dorp in de Amerikaanse staat New York
 Rye Brook, een gehucht in de Amerikaanse staat New Hampshire

Personen 
 Claude de Rye, baron van Balançon (ca. 1576–1648), Bourgondisch militair
 Michael Rye (1918–2012), Amerikaans acteur en stemacteur
 Olaf Rye (1791–1849), Noors-Deens militair
 Stellan Rye (1880–1914), Deens filmregisseur 
 Thomas Clarke Rye (1863–1953), Amerikaans politicus

Zie ook 
 Gammel Rye (doorverwijspagina)
 Ry (doorverwijspagina)
 The Catcher in the Rye, een roman van de Amerikaanse schrijver J.D. Salinger uit 1951